Gibney est un patronyme porté notamment par :

 Alex Gibney (1953-), réalisateur et producteur américain ;
 Rebecca Gibney (1964-), actrice australienne ;
 Sheridan Gibney (1903-1988), scénariste et dramaturge américain.
 C. G. Finch-Davies (1875–1920)
  (1974–)
 
  (1964-)
  (1835–1925)
  (1922–1980)

 , actrice américaine

Personnage de fiction 
 Kyle Gibney

Lieux 
 
 

Homonymie de patronyme